Internacional puede referirse a:

Política 

 Internacional (política), organizaciones políticas que agrupan partidos políticos con similar orientación.

Organizaciones internacionales 

 Organización internacional

Internacionales obreras 

 Primera Internacional 1864-1876
 Segunda Internacional 1889-1916, socialista o socialdemócrata
 Tercera Internacional 1922-1943, denominada también Internacional Comunista o Komintern
 Internacional Obrera y Socialista 1923-1939
 Internacional Socialista 1951-presente
 Cuarta Internacional 1938-1963

Himno de La Internacional 

 La Internacional

Brigadas Internacionales 

 Brigadas Internacionales, en la Guerra Civil Española

Internacionales sindicales 

 Sindicalismo internacional

Internacionales de otro tipo de partidos 

 Internacional Liberal
 Internacional Demócrata de Centro
 Unión Internacional Demócrata

Internacionales de estudiantes 

 Unión Internacional de Estudiantes

Derecho 

 Derecho internacional
 Tribunal internacional

Deporte 

 Internacional (deporte) se llama al deportista que forma parte de la selección nacional de su país
 Sport Club Internacional, equipo de fútbol de Brasil.
 Club Internacional, equipo de fútbol y vóley de Arequipa, Perú.

Economía 

Reserva internacional, fondos de reserva de nivel país o supranacionales

Marcas 

 International Harvester, una marca de maquinaria.

Lugares 

 Aeropuerto internacional

Medios de comunicación 
 Grupo Internacional Propietaria de las emisoras de radio: Radio Inter (918 Onda Media Madrid y provincias limítrofes), Radio Internacional (97.5 FM provincia Madrid) y China FM (92.9 FM provincia Madrid).